Tapete bezeichnet:
 eine Wandbekleidung, siehe Tapete.
 Tapete Records, Independent-Label aus Hamburg.
 Tapete (Rapper), Musiker aus Berlin.